Drossel bezeichnet:
 die Singdrossel (Turdus philomelos)
 eine Familie weltweit verbreiteter Singvögel, siehe Drosseln (Turdidae)
 eine Gattung der vorgenannten Familie, siehe Echte Drosseln (Turdus)
 in der Jägersprache die Luftröhre des Schalenwildes

Technik:
 ein Formstück in Bauwesen und Fluidtechnik, siehe Reduzierung
 Drossel (Elektrotechnik)
 im Maschinenbau eine Vorrichtung zur Regulierung der Luftzufuhr, siehe Drosselklappe (Motor)
 im Wasserbau eine Drosseleinrichtung

Drossel oder Droßel ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Drossel (* 1963), deutsche Physikerin
 Ernst Drossel (1927–1998), deutscher Fußballspieler
 Heinz Droßel (1916–2008), deutscher Offizier und Richter, Gerechter unter den Völkern
 Paul Drossel (1880–1954), deutscher Widerstandskämpfer
 Welf-Guntram Drossel (* 1967), deutscher Maschinenbauingenieur

Siehe auch:
 Trossel
 Erdrosseln